Nélson Oliveira peut désigner :
 Nélson Oliveira (né en 1989), un cycliste portugais ;
 Nélson Oliveira (né en 1991), un footballeur portugais évoluant au poste d'attaquant.